Terremoto di Rodi del 226 a.C. – terremoto che fece crollare il Colosso di Rodi
Terremoto di Rodi del 1481 – terremoto che distrusse la città medievale ed il Palazzo del Gran Maestro